El término Euro puede referirse a:

 Euro-, apócope o monema corrientemente utilizado para prefijar palabras que tienen relación con Europa o con la Unión Europea (ejemplos: eurocomunismo).
 Euro, moneda oficial de la Unión Europea.
 En mitología griega, Euro o Euros, dios viento del este.